Seki se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Tamae Seki
 Yasuo Seki